Cattedrale di San Giuseppe ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
Cattedrale di San Giuseppe ad Aleppo (Siria)
 Cattedrale di San Giuseppe ad Asmara (Etiopia)
 Cattedrale di San Giuseppe ad Avarua (Isole Cook)
 Cattedrale di San Giuseppe a Bucarest (Romania)
Cattedrale di San Giuseppe a Dar-es-Salaam (Tanzania)
 Cattedrale di San Giuseppe a Dunedin (Nuova Zelanda)
Cattedrale di San Giuseppe a Fortaleza (Brasile)
 Cattedrale di San Giuseppe a Groninga (Paesi Bassi)
 Cattedrale di San Giuseppe ad Hanoi (Vietnam)
Cattedrale di San Giuseppe  a Kuching (Malaysia)
 Cattedrale di San Giuseppe a Qaraǧandy (Kazakistan)
 Cattedrale di San Giuseppe a Liepāja (Lettonia)
 Cattedrale di San Giuseppe a Lubango (Angola)
 Cattedrale di San Giuseppe a Nouakchott (Mauritania)
 Cattedrale di San Giuseppe a Numea (Nuova Caledonia)
Cattedrale di San Giuseppe a Rarotonga (Nuova Zelanda)
 Cattedrale di San Giuseppe a San Diego (Stati Uniti d'America)
 Cattedrale di San Giuseppe a San Jose (Stati Uniti d'America)
 Cattedrale di San Giuseppe a Sofia (Bulgaria)
 Cattedrale di San Giuseppe a Swansea (Galles)
Cattedrale di San Giuseppe a Tientsin (Cina)
 Cattedrale di San Giuseppe a Vasto (Italia)
 Cattedrale di San Giuseppe a Zanzibar (Tanzania)

Pagine correlate 
 Basilica di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe